Хамфри IV од Торона (око 1166-пре 1197) био је господар Торона, Керака и Трансјордана.

Биографија 

Хамфри IV је син Хамфрија III. Свога деду, Хамфрија II наследио је 1179. године. Јерусалимски краљ Балдуин IV га је 1183. године оженио својом сестром Изабелом. Венчање је обављено у тврђави Керак која се налазила под Саладиновом опсадом. Опсада Керака завршена је неуспехом. 

Након преваре коју су организовали Ги Лизињан, Сибила Јерусалимска, Агнеса од Куртенеа, Рене од Шатијона и Жосцелин III од Едесе како би Сибилу довели на јерусалимски престо, Ремон III од Триполија је намеравао да Хамфрија насилно доведе на престо. Међутим, Хамфри се у одсудном тренутку уплашио и побегао. 

Хамфри је заробљен у бици код Хитина, али је враћен како би организовао одбрану Керака. Поново је заробљен 1189. године, али је поново пуштен. 

Брак између Хамфрија и Изабеле раскинут је током Трећег крсташког рата како би се Изабела могла удати за Конрада од Монферата кога су крсташки барони одредили за новог краља. Конрад умире неколико дана касније, а Изабела се поново удаје за новог краља - Хенрија од Шампање.

Породично стабло

Види још 
 Господство Трансјордан

Извори 

 

Рођени 1166.
Крсташи